Miejscowości w USA:
 East Orange – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 East Orange (ang. East Orange Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux